Zweimüller ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Zweimüller (1904–1988), oberösterreichischer Politiker (VF/ÖVP) und Kaufmann 
 Maximilian Zweimüller (1932–2008), österreichischer Organist